Victory es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Victory (condado de Cayuga, Nueva York)
 Victory (condado de Saratoga, Nueva York)